Джова́нни Бати́ста Скотти или Иван Карлович Ско́тти (1776 или 1777—1830) — живописец эпохи   русского классицизма и ампира, который украсил монументальными росписями многие здания Санкт-Петербурга. Сотрудничал с архитектором К. И. Росси.

Биография 

Сын живописца Карло Скотти, который в 1786 году переехал с семьёй из Северной Италии в Санкт-Петербург. Поначалу работал с отцом, потом самостоятельно либо с братом Доменико. Похоронен на Волковском лютеранском кладбище (могила утрачена).

Работы 

 Интерьеры Таврического дворца, 
 Интерьеры Елагина дворца,
 Интерьеры Михайловского дворца, 
 Интерьеры Зимнего дворца
 Интерьеры Главного дома усадьбы Быково М.М.Измайлова (утрачены)
 Интерьеры дома Ильина (1807) и дворца Бобринских (1825)
 Оформление Главного Адмиралтейства (1810-е гг.), Колонного зала Горного института (1823-24).
 Росписи интерьеров здания Главного штаба (Министерства иностранных дел) (1828). 
 Эскизы барельефов пьедестала Александровской колонны (завершены Ф. П. Брюлловым)
 Декорации для Арбатского театра.

Сыновья 

 Михаил Иванович Скотти (1814–1861) — художник, выпускник, впоследствии профессор Московского училища живописи, ваяния и зодчества,  академик Императорской Академии художеств..
 Иван Иванович Скотти (род. ок. 1818) — актёр, певец, выступавший в том числе в Выксунском театре.

Примечания

Литература 
 Антонов В.В. Живописцы-декораторы Скотти в России // Русское искусство второй половины XVIII – первой половины XIX в. М., 1979.
 Белявская В., Росписи русского классицизма, под ред. Г. Г. Гримма, "Искусство", М. - Л. 1940.

Ссылки 
 Ананасы и театр в Дурасовских «Крестах»
 Михайловский замок
 В дворянские гнезда возвращается жизнь. Усадьба Марьино. Новая газета, № 78

Художники России
Умершие в 1830 году
Умершие в Санкт-Петербурге
Персоналии:Санкт-Петербург
Художники России XIX века